Джон Вейн Лофтус (англ. John Wayne Loftus; нар. 11 вересня 1954) — американський письменник, атеїст.

Біографія

Бібліографія

Книги 

 Loftus J. W. From Minister to Honest Doubter: Why I Changed My Mind . — Trafford Publishing, 2005. — 218 сторінок
 Loftus J. W. Why I Rejected Christianity: A Former Apologist Explains . — Trafford Publishing, 2006. — 278 сторінок
 Loftus J. W. Why I Became an Atheist: A Former Preacher Rejects Christianity . — Amherst, New York: Prometheus Books, 2008.
 Loftus J. W. Why I Became an Atheist: Personal Reflections and Additional Arguments . — Trafford Publishing, 2008. — 179 сторінок
 Loftus J. W. The Christian Delusion: Why Faith Fails . — Prometheus Books, 2010. — 246 сторінок
 Loftus J. W. Why I Became an Atheist: Personal Reflections and Additional Arguments (Revised & Expanded) . — Amherst, New York: Prometheus Books, 2012. — 423 сторінок
 Loftus J. W. The Outsider Test for Faith: How to Know Which Religion Is True . — Prometheus Books, 2013. — 144 сторінок
 Loftus J. W., Rauser R. God or Godless?: One Atheist. One Christian. Twenty Controversial Questions . — Baker Books, 2013. — 208 сторінок
 Loftus J. W. How to Defend the Christian Faith: Advice from an Atheist . — Pitchstone Publishing, 2015. — 280 сторінок
 Loftus J. W. Unapologetic: Why Philosophy of Religion Must End. — Pitchstone Publishing, 2016.

Редакція 

 The End of Christianity  / Ed. John W. Loftus. — Prometheus Books, 2011. — 435 сторінок
 Loftus J. W. Christianity Is Not Great: How Faith Fails  / Ed. John W. Loftus. — Prometheus Books, 2014. — 555 сторінок
 Christianity in the Light of Science: Critically Examining the World's Largest Religion  / Ed. John W. Loftus. — Prometheus Books, 2016. — 380 сторінок

Література 

 McKnight S., Ondrey H. Finding faith, losing faith: stories of conversion and apostasy . — Waco: Baylor University Press, 2008. 
 Stone D. R. The Loftus Delusion: Why Atheism Fails and Messianic Israelism Prevails . — David Reuben Stone, 2010. — 224 сторінок
 Talbott T. The Outsider Test for Faith: How Serious a Challenge Is It?  // Willamette University

Посилання 

 Джон Вейн Лофтус  у Твіттері.
 Джон Вейн Лофтус  у Фейсбуці.

Примітки 

Блогери США
Атеїсти США
Атеїсти XXI сторіччя
Автори нехудожньої літератури США XXI століття